Sjöö, även skrivet Sjö är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Offentlig statistik tillgänglig i september 2015 ger följande antal personer bosatta i Sverige respektive i Finland med namnvarianterna
 Sjöö: Sverige 1 329, Finland 5 (medräknat utflyttade)
 Sjö: Sverige 603, Finland 85
 Siöö: Sverige 4, Finland 0
Tillsammans blir detta 1 936 personer i Sverige och 90 personer i Finland.

Personer med efternamnet Sjöö eller Sjö

 Anders Sjöö (född 1970), fotbollsspelare och tränare
 Annika Sjöö (född 1981), sportdansare
 Anton Sjö (1897−1953), jurist och politiker, socialdemokrat
 August Sjö (1839−1913), lantbrukare och politiker
 Björn Sjöö (född 1950), kompositör och musiker
 Curt Sjöö (född 1937), militär
 Gustaf Sjöö (1902−1969), målare, tecknare och grafiker
 Hasse Sjöö (född 1959), ishockeyspelare
 Kenneth Sjöö (född 1944), konstnär
 Monica Sjöö (1938−2005), svensk-brittisk målare
 Sofia Sjöö (aktiv 2005−2008), verksam inom Pride
 Tobias Sjö (född 1972), politiker, moderat

Se även
 Sjö(ö) slott, slott i Enköpings kommun

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn